USS Perry je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Perry (1843) 
 USS Perry (DD-11) 
 USS Perry (DD-340) 
 USS Perry (DD-844)

Perry